"Canaveral" pode ser:
 Cabo Canaveral, região geográfica da Flórida
 Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, base de lançamento de foguetes
 Cape Canaveral (Flórida), cidade
 Cañaveral de León, município espanhol de León 
 Farol do Cabo Canaveral
 Canaveral (cratera), cratera marciana

Ver também
 

Desambiguações de topônimos